Paleochora ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

als (griech. Παλαιοχώρα Paleochóra)
 Paleochora, Kleinstadt und Verwaltungssitz der Gemeinde Kandanos-Selino, Region Kreta
 Paleochora (Polygyros), Dorf in der Gemeinde Polygyros, Region Zentralmakedonien
 Paleochora (Zitsa), Dorf in der Gemeinde Zitsa, Region Epirus
 Paleochora (Andravida-Kyllini), Dorf in der Gemeinde Andravida-Kyllini, Region Westgriechenland
 Paleochora (Notia Kynouria), Dorf in der Gemeinde Notia Kynouria, Region Peloponnes

als (griech. Παλαιόχωρα Paleóchora)
 Paleochora (Alexandria), Dorf in der Gemeinde Alexandria, Region Zentralmakedonien
 Paleochora (Anatoliki Mani), Dorf in der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes